Ричард Беккер (; 3 декабря 1887, Гамбург — 16 марта 1955) — немецкий физик-теоретик, внёсший заметный вклад в термодинамику, статистическую механику, сверхпроводимость и квантовую электродинамику.

Ранние годы 
Беккер родился в Гамбурге. Начал изучать зоологию в 1906 году во Фрайбургском университете им. Альберта Людвига, где он получил докторскую степень в 1909 году при Августе Вайсманне. Услышав лекции Арнольда Зоммерфельда в Мюнхенском университете им. Людвига Максимилиана, Беккер обратил свой профессиональный интерес к физике. Кроме того он изучал физику у Макса Борна в Геттингенском университете им. Георга Августа и у Макса Планка и Альберта Эйнштейна в Берлинском университете имени Гумбольдта. Беккер участвовал в конкурсе в 1922 году при Планке.

Во время Первой мировой войны Беккер работал в немецких промышленных организациях, в том числе в Институте физической химии и электрохимии им. Кайзера Вильгельма и на заводе Osram.

В 1919 году Зоммерфельд рекомендовал трех своих учеников стать ассистентами математика Дэвида Гильберта в Геттингенском университете. В список вошли Адольф Кратцер, Беккер и Франц Пауэр. Кратцер, первый в списке, отправился в Геттинген.

Карьера 
После получения степени Беккер стал Приватдоцентом в Университете Берлина. В 1926 году он стал ординарным профессором в Technische Hochschule Berlin и возглавил там новый факультет физики.

В 1935 году Зоммерфельд, теоретик, один из первооткрывателей квантовой механики, воспитавший новое поколение физиков, достиг возраста, когда он смог получить статус заслуженного профессора. Мюнхенский факультет составил список кандидатов на его должность. В списке было три имени: Вернер Гейзенберг, получивший Нобелевскую премию по физике в 1932 году, Питер Дебай, получивший Нобелевскую премию по химии в 1936 году, и Беккер — все бывшие ученики Зоммерфельда. Мюнхенский факультет поддерживал этих кандидатов. Тем не менее, академические сторонники Deutsche Physik и члены Имперского министерства образования (REM) составили свой собственный список кандидатов, и борьба началась.

Адольф Гитлер пришел к власти в Германии 30 января 1933 года, а Макс Борн ушел с должности директора Института теоретической физики в Геттингенском университете им. Георга Августа 1 июля того же года и эмигрировал в Англию. В 1934 году , будучи всего лишь приватдоцентом, был введен в Геттинген в качестве исполняющего обязанности директора Института теоретической физики (ИТП) и лектора по теоретической физике; Макс Борн был официально уволен по законам Нюрнберга 31 декабря 1935 года. Саутер, который был ассистентом Беккера в Берлинской высшей технической школе, продолжал исполнять обязанности директора ИТП до 1936 года, когда Беккер был назначен директором ИТП и ординарным профессором теоретической физики, после того как Имперское министерство образования упразднило должность Беккера в Берлине и переназначило его в Геттинген. Беккер оставался там в качестве директора до своей смерти в Бад-Швальбахе в 1955 году.

В 1954 году Беккер стал президентом Немецкого физического общества.

Среди учеников Беккера были Юджин Вигнер, получивший Нобелевскую премию по физике в 1963 году, Рольф Хагедорн, Вольфганг Пол и Ганс Георг Дехмельт, которые разделили Нобелевскую премию по физике в 1989 году, и Герберт Крёмер, получивший Нобелевскую премию по физике в 2000 году.

Книги 
 Ричард Беккер Теория дер электричества. neubearbeitung des Werkes von M. Abraham (Teubner, 1933)
 Ричард Беккер Теория дер Wärme (Springer, 1950, 1966 и 1985)
 Ричард Беккер Vorstufe Zur Теоретический Физик (Springer, 1950)
 Ричард Беккер, автор и Фриц Саутер, редактор Theorie der Elektrizität. Bd. 1. Einführung в теории Максвелла Теории (Teubner, 1957, 1962, 1964 и 1969)
 Ричард Беккер, автор, Фриц Саутер, редактор, и Айвор Де Тейссье, переводчик « Электромагнитные поля и взаимодействия», том I: Электромагнитная теория и теория относительности (Blaisdell, 1964)
 Ричард Беккер, автор и Фриц Саутер, редактор Theorie der Elektrizität. Bd. 2. Einführung in Die Quantentheorie der Atome und der Strahlung (Teubner, 1959, 1963, 1970 и 1997)
 Ричард Беккер, автор, Фриц Саутер, редактор, и Айвор Де Тейссье, переводчик « Электромагнитные поля и взаимодействия», том II: Квантовая теория атомов и излучения (Blaisdell, 1964)
 Ричард Беккер, автор и Фриц Саутер, редактор журнала « Электромагнитные поля и взаимодействия», пересмотренный в 1964 году, в одном томе. (Дувр) 
 Ричард Беккер, автор и Фриц Саутер, редактор Theorie der Elektrizität. Bd. 3. Электродинамик дер Матери (Teubner, 1969)

Примечания

Ссылки 
 Бейерхен, Алан Д. Ученые при Гитлере: политика и физическое сообщество в Третьем рейхе (Йельский университет, 1977) 
 Хентшель, Клаус, редактор и Энн М. Хентшель, ассистент редактора и « Физика переводчиков и национал-социализм: антология первоисточников» (Birkhäuser, 1996) 
 Констанс Рид Гильберт (Springer, 1996) 

Члены Академии наук ГДР
Физики XX века
Физики Германии
Президенты Немецкого физического общества